Доминик Виллар ( или , 14 ноября 1745 — 26 июня 1814) — французский ботаник, миколог и врач.

Биография 
Доминик Виллар родился 14 ноября 1745 года.

Он собирал растения для гербария. С 1775 по 1776 год Доминик Виллар был участником геологической исследовательской поездки. В 1778 году он получил степень доктора наук. С 1805 года Доминик Виллар преподавал в Страсбурге, где он был деканом университета. Виллар внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Доминик Виллар умер в Страсбурге 26 июня 1814 года.

Научная деятельность 
Доминик Виллар специализировался на папоротниковидных, водорослях, семенных растениях и на микологии. В его основной научной работе «Histoire des plantes du Dauphiné» (1786—1789) было описано более 2700 видов растений.

Основные научные работы 
 Histoire des plantes du Dauphiné (1786—1789).

Почести 
Род растений Villarsia Vent. семейства Вахтовые был назван в его честь.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch
 Selinum villarsii E.H.L.Krause
 Asphodelus villarsii Verl. ex Jord.
 Adenostyles villarsii Rouy
 Apargia villarsii Willd.
 Artemisia villarsii Gren. & Godr.
 Aster villarsii E.H.L.Krause
 Centaurea villarsii Mutel
 Erigeron villarsii Willd.
 Hesperis villarsii Kuntze
 Iberis villarsii Jord.
 Isatis villarsii Gaudin
 Lepidium villarsii Gren. & Godr.
 Campanula villarsii Nyman
 Phyteuma villarsii Rich.Schulz
 Alsine villarsii (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch
 Sabina villarsii Jord.
 Carex villarsii Willd.
 Carex villarsii Schkuhr
 Dryopteris villarsii Woynar, Schinz & Thell.
 Nephrodium villarsii Beck
 Ephedra villarsii Gren. & Godr.
 Cytisus villarsii Vis.
 Chronanthos villarsii K.Koch
 Genista villarsii Clementi
 Gagea villarsii Gand.
 Epilobium villarsii H.Lev.
 Paeonia villarsii Jord.
 Agrostis villarsii Poir.
 Poa villarsii J.F.Gmel.
 Schismus villarsii Trin.
 Vilfa villarsii P.Beauv.
 Ranunculus villarsii DC.
 Cervispina villarsii Fourr.
 Rhamnus villarsii Link
 Rosa villarsii Tratt. ex Link
 Galium villarsii Gaud. ex Roem. & Schult.
 Valeriana villarsii Timb.-Lagr.

Примечания

Литература 
 B. Dayrat: Les Botanistes et la Flore de France. Trois siècles de découvertes. Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, Париж 2003. ISBN 2-85653-548-8.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Dominique Villars

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции
Члены Французской академии наук